Le canzoni – album di Fiorella Mannoia del 1993
 Le canzoni – singolo di Jovanotti del 2018